Amrumbank steht für:

Geografisches:
 Amrumbank, eine Untiefe in der Nordsee westlich von Amrum
 Feuerschiff Amrumbank, zwei ehemalige Feuerschiffe
 Amrumbank, ein Schiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Elbe-Nordsee, siehe Fassmer BL 44
 Amrumbank West, einen Offshore-Windpark
Unternehmen:
 ehemals Föhr-Amrumer Bank, heute Vereinigte VR Bank, Genossenschaftsbank